Gioia, een geslacht van kevers uit de familie bladkevers
 Gioia (metrostation), een metrostation in de Italiaanse stad Milaan
 Gioia dei Marsi, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen) 
 Gioia del Colle, een gemeente in de Italiaanse provincie Bari (regio Apulië)
 Gioia Parijs, een Nederlandse actrice en zangeres
 Gioia Sannitica, een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië) 
 Gioia Tauro, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria (regio Calabrië)